Por RPC pode estar à procura de:
 Chamada de procedimento remoto;
 República Popular da China;
 RPC (rede de televisão), rede de televisão afiliada da Rede Globo no Paraná

Desambiguação